Het 20 km snelwandelen voor vrouwen bij de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op vrijdag 19 augustus 2016 op het stratenparcours in Rio de Janeiro.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Uitslag 
De volgende afkortingen worden gebruikt:
 DSQ Gediskwalificeerd
 DNF Niet gefinisht
 ~ Waarschuwing voor verlies bodemcontact
 > Waarschuwing voor gebogen knie

Vrouwen Snelwandelen 20